

Tabela 
Grupa F

Mecze

Australia – Japonia 
Poniedziałek, 12 czerwca 2006
15:00 – Fritz Walter Stadion, Kaiserslautern – Widzów: 46 000

|}

 Sędzia główny: Essam Abd El Fatah (Egipt)
 Asystenci:
 Dramane Dante (Mali)
 Mamadou Ndoye (Senegal)
 Sędzia techniczny: Éric Poulat (Francja)
 Piąty sędzia: Vincent Texier (Francja)

Brazylia – Chorwacja 
Czwartek, 13 czerwca 2006
21:00 – Olympiastadion, Berlin – Widzów: 72 000

 Sędzia główny: Benito Archundia (Meksyk)
 Asystenci:
 Jose Ramirez (Meksyk)
 Hector Vergara (Kanada)
 Sędzia techniczny: Mohamed Guezzaz (Maroko)
 Piąty sędzia: Brahim Djezzar (Algieria)

Japonia – Chorwacja 
Niedziela, 18 czerwca 2006
15:00 – FIFA World Cup Stadium Nuremberg, Norymberga – Widzów: 41 000

 Sędzia główny: Frank De Bleeckere (Belgia)
 Asystenci:
 Peter Hermans (Belgia)
 Walter Vromans (Belgia)
 Sędzia techniczny: Kevin Stott (USA)
 Piąty sędzia: Gregory Barkey (USA)

Brazylia – Australia 
Niedziela, 18 czerwca 2006
18:00 – FIFA World Cup Stadium Munich, Monachium – Widzów: 66 000

 Sędzia główny: Markus Merk (Niemcy)
 Asystenci:
 Christian Schraer (Niemcy)
 Jan-Hendrik Salver (Niemcy)
 Sędzia techniczny: Marco Rodríguez (Meksyk)
 Piąty sędzia: Leonel Leal (Kostaryka)

Japonia – Brazylia 
Czwartek, 22 czerwca 2006
21:00 – FIFA World Cup Stadium Dortmund, Dortmund – Widzów: 65 000

 Sędzia główny: Éric Poulat (Francja)
 Asystenci:
 Lionel Dagorne (Francja)
 Vincent Texier (Francja)
 Sędzia techniczny: Jerome Damon (Republika Południowej Afryki)
 Piąty sędzia: Enock Molefe (Republika Południowej Afryki)

Chorwacja – Australia 
Czwartek, 22 czerwca 2006
21:00 – Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart – Widzów: 52 000

 Sędzia główny: Graham Poll (Anglia)
 Asystenci:
 Philip Sharp (Anglia)
 Glen Turner (Anglia)
 Sędzia techniczny: Kevin Stott (USA)
 Piąty sędzia: Gregory Barkey (USA)

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006